Peledui (russisch ) steht für folgende geographischen Objekte in Russland:
 Peledui (Fluss), linker Nebenfluss der Lena
 Peledui (Ort), Siedlung städtischen Typs in der Republik Sacha (Jakutien)